Breznica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Breznica, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Varaždin ;
en Serbie
Breznica, une localité située dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Breznica, un village situé dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo ;
Breznicë/Breznica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Obiliq/Obilić, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).
en Slovaquie
Breznica,  un village dans la région de Prešov.